A 2019-es FIA Formula–3 bajnokság a GP3 és a Formula–3 Európa-bajnokság összeolvadásaként létrejött bajnokság első szezonja volt. A szezon Barcelonában vette kezdetét május 11-én és szeptember 29-én ért véget Szocsiban. A bajnokságot a Nemzetközi Automobil Szövetség szervezte és a Formula–1  betétfutamaiként bonyolították le a versenyeket. A bajnokságban új Dallara modellekkel versenyeztek a versenyzők.

A bajnokságot a Prema Powerteam versenyzője, az orosz Robert Svarcman nyerte meg három győzelmet és további hat dobogós eredményt elérve a szezon során. Svarcman a szezon kezdetétől uralta a bajnokságot, mindössze egy fordulót követően nem ő állt a bajnoki tabella élén. Mögötte az összetett pontversenyben két csapattársa, Marcus Armstrong és Jehan Daruvala végzett. Armstrong a Hungaroringen, Spában és Szocsiban, Daruvala pedig Barcelonában és Le Castellet-ben tudott versenyt nyerni, a Prema nagy fölénnyel nyerte meg a konstruktőrök bajnokságát.

Csapatok és versenyzők 
A következő csapatok és versenyzők vettek részt az idényben. Az összes nevező a 2019-től használatos Dallara F3 2019-es autóval teljesítette az évet, amelyekben egy 3,4 literes Mecachrome V6-os szívómotor található. A sorozat gumibeszállítója az olasz Pirelli volt. A rajtszámokat mindig az előző év konstruktőri tabelláján elért helyezések alapján adták ki.

Versenyzőcserék

Versenynaptár 
Szentpéterváron tartott éves ülésén 2018. december 6-án az FIA közzétette a Formula–3-as versenynaptárat, amit úgy alkották meg, hogy a versenyzőknek lehetőségük legyen majd elmenni a külön értékelt Makaói Nagydíjra.

Eredmények

Pontrendszer
Főversenyen szerezhető pontok

Sprintversenyen szerezhető pontok

Versenyzők

Megjegyzés:
† — Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 90%-át.

Csapatok

Megjegyzés:
† — Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 90%-át.

Megjegyzések 
 - David Beckmann neve szerepelt a Szocsira kiadott nevezési listán, azonban még a hétvége előtt visszalépett a szezonzárótól családi okokra hivatkozva.
 - Raoul Hyman Dél-afrikai pilóta, de brit licencel versenyzett.
 - Keyvan Andres német pilóta, de iráni licencel versenyzett.
 - Giorgio Carrara argentin pilóta, de svájci licencel versenyzett.
 - Sebastián Fernández venezuelai pilóta, de spanyol licencel versenyzett.
 - Christian Lundgaard nyerte a versenyt, de utólag 5 másodperces büntetést kapott, mert megsértette a virtuális biztonsági autós fázisra (VSC) vonatkozó szabályokat.
 - Robert Svarcman nyerte a versenyt, de utólag 5 másodperces büntetést kapott, mert ütközött Marcus Armsronggal.

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 A Formula–3 hivatalos honlapja

 
Formula–3